A Vila Morse é um bairro da zona Oeste da cidade de São Paulo, Brasil  formado por um pouco mais de 100 ruas . É um bairro situado perto do Estádio do Morumbi Que forma parte do distrito da cidade conhecido como Vila Sônia. Administrada pela Subprefeitura do Butantã. .

A área fica ao lado da Giovanni Gronchi e do Cemitério da Paz, o primeiro a seguir o padrão de cemitério-jardim no Brasil. Foi inaugurado em 1965. 

Bairros de Vila Sônia